Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Amer Delić che ha battuto in finale Zack Fleishman 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Frank Dancevic (primo turno)
 Robert Kendrick (secondo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Assente

 Amer Delić (Campione)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2006